

Cinema 
 Blind Date – film del 1934 diretto da Roy William Neill
 L'inchiesta dell'ispettore Morgan (Blind Date) – film del 1959 diretto da Joseph Losey
 Blind Date – film del 1984 diretto da Nico Mastorakis
 Appuntamento al buio (Blind Date) – film del 1987 diretto da Blake Edwards
 Blind Date – film del 1996 diretto da Theo van Gogh
 Blind Date – film del 2001 diretto da Olli Dittrich e Anke Engelke
 Blind Date – film del 2007 diretto da Stanley Tucci

Musica 
 Blind Date – gruppo musicale tedesco
 Blind Date – canzone di Fred Ebb e John Kander eseguita da Barbra Streisand in Funny Lady
 Blind Date – traccia dell'album Anchors Aweigh dei Bouncing Souls del 2003

Televisione 
 Appuntamento al buio (Blind Date) – episodio della prima stagione di Angel
 Appuntamento al buio (Blind Date) – episodio della prima stagione di Roswell
 Blind Date – episodio della serie televisiva Mr. Bean
 Blind Date – titolo di vari reality show su appuntamenti al buio

Pagine correlate 

 Appuntamento al buio